Das Pilot Pen Tennis 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. August 2010 in New Haven stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es gehörte zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Fernando Verdasco, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Die Einzelkonkurrenz gewann Serhij Stachowskyj, im Finale konnte er Denis Istomin in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 6:4 besiegen. Dies war der vierte Sieg für Stachowskyj auf der ATP World Tour und nach dem Sieg in ’s-Hertogenbosch sein zweiter Titel des Jahres. Im Doppel waren Julian Knowle und Jürgen Melzer die Titelverteidiger, welche nicht mehr gemeinsam am Turnier teilnahmen. Während Knowle mit Andy Ram das Halbfinale erreichte, spielte Melzer gar nicht am Turnier mit. Im Finale gewannen Robert Lindstedt und Horia Tecău gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5. Dies war der vierte gemeinsame Doppel-Titel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. August 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 65 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)